Le pont blanc peut faire référence à différents ponts dont : 
 Pont Blanc, pont couvert à Rivière-Ojima, au Québec, Canada ; 
 Pont blanc, pont routier à Vranje en Serbie.

Voir aussi 
 
 
 
 
Blanc